

Religione 

 Penitenza – nel Cristianesimo, il processo di conversione a Dio attraverso il riconoscimento del peccato
 Ravvedimento
 Penitenza – riti di ascesi tramite sofferenze fisiche come mezzo per una più profonda conversione, o come forma di supplica a Dio, o come mezzo per unirsi alle sofferenze di Cristo
 Penitenza tariffata – nell'alto Medioevo, riti di penitenza svolti in privato
 Penitenza – sacramento amministrato dalla Chiesa cattolica, detto anche “Confessione” o “Riconciliazione”

Società 

 Penitenza – penalità per chi perde, nei giochi per bambini